Ashura steht für:

 ein islamischer Feiertag im Monat Muharram, siehe Aschura
 Ashura (Band), chinesische New-Metal-Band
 Ashura (Film), japanischer Fantasy-Film aus dem Jahr 2005
 Ashura (Manga), japanischer Comic von George Akiyama

Siehe auch:
 Asura